Virvelvinden kan syfta på:

 Virvelvinden (film) – en amerikansk animerad kortfilm med Musse Pigg från 1941
 Virvelvinden, Liseberg – en tidigare åkattraktion på nöjesfältet Liseberg
 Virvelvinden från Vuollerim – en svensk före detta ishockeyspelare Lars-Göran Nilsson